Pestova steht für:

 Pestova (Kosovo), Siedlung im Kosovo

Peštová oder Pestowa ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Peštová (* 1970), tschechisches Fotomodell
 Eva Peštová (* 1952), tschechische Eiskunstläuferin
 Marina Pestova (* 1964), russische Eiskunstläuferin
 Marina Nikolajewna Pestowa (* 1964), russische Eiskunstläuferin 

Siehe auch:

 Pestowo, Ort in Russland
 Zdeňka Pešatová (* 1999), tschechische Skispringerin